Макове́цкий (, , ) — белорусская, польская, украинская и русская фамилия; имеет женскую форму Маковецкая.

Известные носители:
 Маковецкий, Александр Евменьевич (1880—1939) — русский и советский химик, педагог.
 Маковецкий, Алексей Григорьевич (род. 1983) — российский регбист.
 Маковецкий, Аркадий Валентинович (род. 1963) — священник РПЦ, церковный историк.
Маковецкий, Дмитрий Михайлович (род. 1927) — депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда.
 Маковецкий, Пётр Васильевич (1922−1980) — советский физик.
 Маковецкий, Сергей Васильевич (род. 1958) — советский и российский актёр.
 Маковецкий, Станислав (1942—2015) — польский борец вольного стиля.
  (род. 1980) — французский гонщик.
 Феодор (Маковецкий) (в миру Николай Николаевич Маковецкий; ок. 1880—1925) — епископ РПЦ.
 Маковецкий, Фёдор Ефремович (1899—1974) — Герой Советского Союза, гвардии подполковник.

Маковецкая 
 Огиенко (Маковецкая), Валентина Витальевна (род. 1965) — советская и российская волейболистка, тренер.
 Маковецкая, Евгения Васильевна (урождённая Тенсон, Евгения Вильгельмовна; 1875―1948) — оперная певица.
 Маковецкая, Людмила Георгиевна (род. 1948) — советская и украинская певица.